As eleições para o senado das Filipinas foram realizadas em 10 de maio de 2010, e elegeu 12 dos 24 assentos no Senado. Junto com os eleitos em 2007, o Congresso será composto por 15 votos. Os senadores eleitos em 2007, tem mandato de 30 de junho de 2013, enquanto os senadores eleitos nesta eleição terão mandato até 30 de junho de 2016. A eleição presidencial de 2010, as eleições para a Câmara dos Deputados, bem como outras eleições aconteceram na mesma data.

Resultados 

Os senadores são eleitos a nível nacional, nesta eleição cada eleitor votou em 12 candidatos, sendo que foram eleitos os mais votados.

Ligações externas 
Official website of the Commission on Elections
 Official website of National Movement for Free Elections (NAMFREL)
Official website of the Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV)

Resultados 
Philippines 2010 Election Results – Main Site
Philippines 2010 Election Results – Alternate Site
PPCRV Map Viewer – PPCRV Encoded Site
PPCRV Map Viewer – PPCRV Site
NAMFREL – 2010 PARALLEL COUNT – NAMFREL Site
HALALAN 2010: Latest Comelec official results – ABS-CBN Site
ELEKSYON 2010: National Election Results Tally – GMA Site
ELEKSYON 2010: Regional Election Results Tally – GMA Site
Auto-Vote 2010: Senatorial Election Results – Hatol ng Bayan Site
The Vote 2010 Election Results Tally – Bombo Radyo Site

Websites 
Halalan 2010 – Election coverage by ABS-CBN
Eleksyon 2010 – Election coverage by GMA Network
Hatol ng Bayan (Auto-Vote 2010) – Election coverage by NBN-4, RPN-9 and IBC-13

Eleições nas Filipinas
2010 nas Filipinas